La coupe de Suède de football 2005 est la  de la coupe de Suède de football, organisée par la Fédération suédoise de football.

Le Djurgårdens IF remporte sa quatrième coupe grâce à sa victoire en finale sur l'Åtvidabergs FF par deux buts à zéro.

Phase finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Références 

  Matcher i svenska cupen genom tiderna

2005
Suede
Sport en Suède en 2005